Indonesië
 Kubutambahan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Kubutambahan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali